A jégkorong történetében több csapat is viselte a Cleveland Barons nevet:

 Cleveland Barons, NHL
 Cleveland Barons (1937–1973), AHL
 Cleveland Barons (2001–2006), AHL
 Cleveland Jr. Barons